Rediviva steht für:

 eine Gattung der Bienen, siehe Rediviva (Gattung)
 einen Ort, siehe Rediviva (Virginia)